Соревнования по дзюдо на Панамериканских играх 2015 года прошли с 11 по 14 июля в Миссиссога Центре в городе Миссиссога. Медали разыгрывались в 14 дисциплинах (7 у мужчин и 7 у женщин). В соревнованиях приняло участие 135 спортсменов из 19 стран. Во второй раз подряд наибольшее число золотых медалей завоевали бразильские дзюдоисты, однако по общему числу медалей их обошли спортсмены Кубы (14 против 13). Завоевав медали во всех весовых категориях кубинские дзюдоисты повторили свой максимальный результат, который они показывали на протяжении трёх Игр с 1995 по 2003 год. Единственной весовой категорией, где без медали остались бразильские дзюдоисты стала категория до 73 кг у мужчин.

Расписание

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года  

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Международные соревнования по дзюдо в Канаде